Le Pois chiche est la première pièce écrite et interprétée par Maïwenn en 2003 au Café de la gare. Elle a été mise en scène par Orazio Massaro, qui a réorganisé la dramaturgie du texte, et dirigé la comédienne en s'inspirant des performances/monologues de l'acteur Philippe Caubère.

La pièce, d'inspiration autobiographique, mêle néanmoins l'imaginaire et le réel, comme dans tous les travaux de cette artiste qui aime travailler sur le rapport entre la fiction et le documentaire. Le Pois chiche raconte la jeunesse de Maïwenn, mettant notamment en scène ses parents, qu'elle joue tour à tour.

Dans ce one-woman-show, les seuls accessoires étaient deux chaises. Néanmoins, la pièce faisait défiler de nombreux personnages qui se succédaient au cours de la pièce, avec quelques moments de grande émotion qui laissaient prévoir le film qui a suivi, Pardonnez-moi, doublement nommé aux Césars.

Notes et références 

Spectacle à sketches
Pièce de théâtre française
Pièce de théâtre de 2003